Карпук — українське прізвище. 

 Карпук Анатолій Іванович ( 1954) — український науковець-лісівник, заслужений лісівник України, відмінник лісового господарства, член-кореспондент ЛАНУ, доктор економічних наук.
 Карпук Володимир Георгійович ( 19 вересня 1954, Стара Вижівка, Волинська область) — український політик, колишній депутат ВР України, член фракції Блоку «Наша Україна — Народна самооборона».

Українські прізвища
Прізвища на -ук